Stare Misto (de.: Altstadt) ist Ortsname von 
Stare Misto (Ternopil), Ukraine
 Staré Místo, Okres Jicin, Tschechien
Siehe auch:
 Stare Miasto
 Staré Město